Kluczewo (powiat Szamotulski), een plaats in het Poolse district Szamotulski, woiwodschap Groot-Polen
 Kluczewo (powiat Wolsztyński), een plaats in het Poolse district Wolsztyński, woiwodschap Groot-Polen
 Kluczewo (Mazovië), een plaats in het Poolse district Płoński, woiwodschap Mazovië
 Kluczewo (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Drawski, woiwodschap West-Pommeren